Геласий — мужское русское личное имя греческого происхождения.

Папы римские:
 Геласий I
 Геласий II

а также
 Геласий, мученик Александрия Египетская|Александрийский. Пострадал вместе с Сатурнином, Фирсом, Виктором, а также неизвестными мучениками, включая Тарсиция, Зотика, Аммония, Кириака, Гемина (Geminus), Ипполита, Урсина, Пелиана (Pelianus). Память — 31 января.
 Геласий и Геласий, мученики Италийские. Пострадал вместе с Аквилином, Гемином, Магном, ещё одним Гемином, Донатом и Донатой, Ипполитом, Бостреном и Симфорианом в городе Форум Семпронии (Forum Sempronii). Память — 4 февраля
 Геласий, мученик Африканский. Пострадал вместе с Ревокатом, Сатуром, Феликсом, Сатурнином, Фортунатом и Авитом. Память — 5 февраля.
 Геласий Гелиопольский, мученик. Лицедей. Усечён мечом. Память — 27 февраля.
 Геласий Кесарийский (; ; IV век) — епископ  Кесарии Палестинской, христианский писатель.
 Геласий (архиепископ Великоустюжский) (ум. 1684) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Великоустюжский и Тотемский.
 Геласий (митрополит Сарский) (ум. 1601) — епископ Русской православной церкви, митрополит Сарский и Подонский.
 Геласий (Клементьев) (ум. 1888) — архимандрит Авраамиева Богоявленского монастыря Ростовской епархии РПЦ.
 Геласий (Михайлов) (1933—2004) — епископ Болгарской православной церкви.

Примечания